Vålerenga I.F. Fotball (originalmente Vålerengens Idrettsforening Football) é um clube da cidade de Oslo na Noruega, que disputa a Tippeligaen. Suas cores são azul, branca e vermelha.

A última conquista da Tippeligaen aconteceu no ano de 2005, o que interromperia uma sequência de 13 títulos do Rosenborg, este que foi o quinto título no torneio da história do clube.

O Vålerenga foi fundado em 1913, inicialmente com o fim de ser um clube social da Sota Corner, região operária de Oslo.

Além dos cinco títulos conquistados no campeonato nacional, a equipe também triunfou três vezes na Copa da Noruega, o segundo torneio mais importante do país.

História

O início 
A agremiação surgiu em 1913, como clube social para um bairro operário de Oslo. Até o campeonato nacional ser inaugurado, em 1937, o clube venceu quatro vezes o torneio regional, sendo o primeiro destes em 1927, e o último em 1934. Nesta competição, a equipe conseguiu boa série entre 1932 e 1936, já que de 1932 a 1934, a equipe conquistou um tricampeonato, e em 1935 e no ano seguinte o time foi vice-campeão.

Primeiras conquistas nacionais 
O Vålernga viria a iniciar suas conquistas nacionais em 1949, quando foi vice-campeão do campeonato nacional.

Dezesseis anos depois, em 1965, o time ganharia seu primeiro campeonato nacional. Em função disso, a equipe disputou pela primeira vez uma competição européia, no caso, a Liga dos Campeões da UEFA. O clube foi eliminado ainda na primeira fase, perante o Linfield FC, da Irlanda do Norte.

Após isso, o Vålerenga demoraria a reconquistar um título. Só viria a acontecer em 1980, ao bater o Lillestrøm na final da Copa da Noruega por 4-1. Este foi o início de um grande time, já que no ano seguinte foi vencido o campeonato nacional, o que se repetiria em 1983 e 1984. Na mesma década, o clube também chegaria duas vezes ao vice da Copa, em 1983 e 1985.

Tempos ruins 
Os bons tempos do Vålerenga, porém, terminariam pouco tempo depois, já que em 1990 a equipe foi rebaixada à segunda divisão nacional (no momento, chamada de 1. divisjon). Em 1992, o clube quase foi rebaixado à terceira divisão (2. divisjon), mas salvou-se na última rodada, ao vencer o Eik-Tønsberg. Em 1994 o time voltou à divisão de elite, mas foi novamente rebaixado em 1996.

Um título só voltaria a ser conquistado em 1997, com o triunfo na Copa e na 1. divisjon, fazendo-o voltar à Tippeligaen. Entretanto, em 2000, o clube perdeu a disputa na repescagem contra o Sogndal Fotball e foi novamente rebaixado. Voltou à Tippeligaen em 2002.

No ano seguinte, terminou a competição como antepenúltimo colocado, e disputou contra o Sandefjord, que vinha da segunda divisão, a repescagem para tentar permanecer na principal divisão. Os resultados de 0-0 como visitante, e vitória por 5-3 em seus domínios garantiram o clube na principal divisão.

Atualidade e volta às glórias 
Depois de quase voltar à segunda divisão nacional, a equipe fez boa temporada em 2004 e chegou à duas rodadas do fim do campeonato norueguês empatada em número de pontos com o Rosenborg. Os dois clubes conquistaram vitórias semelhantes nas duas últimas partidas, mas o Vålerenga levou desvantagem, já que na última rodada, o time bateu o Stabæk por 3-0, enquanto o Rosenborg venceu o FC Lyn Oslo por 4-1, e levou vantagem quanto ao número de golos marcados, ficando com o título.

Em 2005, a equipe contou com o afastamento do Rosenborg da briga pela conquista do campeonato, e disputou até o fim o título com o recém promovido Start. Em condição semelhante à do ano anterior, ambas equipes chegaram à última rodada com o mesmo número de pontos, com pequena vantagem do Start em relação ao saldo de gols. Na última partida, o Vålerenga iria jogar contra o Odd Grenland fora de casa, e o Start jogaria contra o Fredrikstad em seu estádio. O Fredrikstad seria rebaixado caso perdesse, mas acabou por vencer o jogo por 3-1. Na outra partida, o Vålerenga empatou com o Odd por 2-2 e venceu o campeonato com um ponto de diferença sobre o Start, encerrando uma série de treze anos de conquistas consecutivas do Rosenborg e pondo fim aos maus momentos vividos pela equipe nos anos anteriores.

Títulos 

 Campeonato Norueguês - 5 - 1965, 1981, 1983, 1984, 2005.
 Copa da Noruega - 3 - 1980, 1997, 2002.
 Torneio regional de Oslo - 4 - 1927, 1932, 1933 e 1934.

Estádio 

O Vålerenga disputa suas partidas no Ullevaal Stadion, estádio nacional em Oslo. O local foi inaugurado em 1926, e hoje é o maior estádio do país, com capacidade para receber até 25.572 espectadores.

Além do Vålerenga, também mandam suas partidas na arena o FC Lyn Oslo e a seleção nacional.

Elenco atual 
Atualizado em 15 de abril de 2020.

Principais jogadores 
  André Muri
  Christian Grindheim
  Daniel Fredheim Holm
  Freddy dos Santos
  John Carew
  Morten Berre
  Nils Arne Eggen
  Odd Iversen
  Sander Berge
  Steffen Iversen
  Michael Langer
  Diego Calvo
  Giancarlo González

Treinadores 

  Henry "Tippen" Johansen (1944)
  Kristian "Svarten" Henriksen (1947–48)
  Henry "Tippen" Johansen (1949)
  Willibald Hahn (1955)
  Kristian "Svarten" Henriksen (1957–58)
  Joar Hoff (1978)
  Gunder Bengtsson (1983), (1984)
  Olle Nordin (1985)
  Svein Ivar Sigernes (1987–88)
  Olle Nordin (Jan 1, 1990–Dez 31, 1992)

  Vidar Davidsen (Jan 1, 1993–Dez 31, 1997)
  Lars Tjærnås (Jan 1, 1998–Ago 6, 1998)
  Egil "Drillo" Olsen (Ago 9, 1998–Jun 16, 1999)
  Knut Arild Løberg (Jun 17, 1999–Dez 31, 1999)
  Tom Nordlie (Jan 1, 2000–Dez 31, 2000)
  Kjetil Rekdal (Jan 1, 2001–Ago 20, 2006)
  Petter Myhre (Aug 21, 2006–Jul 27, 2007)
  Harald Aabrekk (Jul 28, 2007–Dez 31, 2007)
  Martin Andresen (2008–Dez 31, 2012)
  Kjetil Rekdal (Jan 8, 2013–)

Ligações externas 
 
 
 
 

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1913